Guncati est un toponyme qui peut désigner :
Guncati, une localité de Serbie située dans la municipalité de Barajevo et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Guncati, un village de Serbie situé dans la municipalité de Knić, district de Šumadija.